Quinchao (gemeente), een gemeente in de Chileense provincie Chiloé
Quinchao (eiland), een eiland van de Chileense Chiloé-archipel